Hochschwarzwald steht für:
 Hochschwarzwald, Landschaft im Südwesten Baden-Württembergs
 Hochschwarzwald (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald), Landschaftsschutzgebiet bei Löffingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Hochschwarzwald (Landschaftsschutzgebiet, Schwarzwald-Baar-Kreis), Landschaftsschutzgebiet bei Furtwangen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Hochschwarzwald (Landschaftsschutzgebiet, Landkreis Waldshut), Landschaftsschutzgebiet bei Bonndorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Hochschwarzwald - Bereiche Breitnau, Buchenbach, Hinterzarten, St. Märgen und St. Peter
 Hochschwarzwald - Bereiche Feldberg, Friedenweiler und Schluchsee 
 Hochschwarzwald um Hinterzarten 
 Hochschwarzwald um den Feldberg und Bernauer Hochtal